Ранчо Сан Хоакин има више значења:

 Ранчо Сан Хоакин (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Сан Хоакин (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Хоакин (Тултепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Хоакин (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику